Kuta Ujung (Kuta Panjang), een plaats in Indonesië
Kuta Ujung (Darul Hasanah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing